

Persone
 Alberto Cavallero – maratoneta italiano
 Luigi Cavallero – giornalista italiano
 Martina Cavallero – hockeista su prato argentina
 Pablo Cavallero – ex calciatore argentino
 Ugo Cavallero – generale e politico italiano

Altro
 Banda Cavallero – banda criminale italiana
 Memoriale Cavallero – documenti storici italiani